Ново Чиче је насељено место у саставу Града Велике Горице, у Туропољу, Хрватска.

Становништво 

На попису становништва 2011. године, Ново Чиче је имало 1.255 становника.

Попис 1991. 

На попису становништва 1991. године, насељено место Ново Чиче је имало 852 становника, следећег националног састава:

Спољашње везе 

Велика Горица
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Загребачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској